TPI peut faire référence à :
 Tableau pédagogique interactif. Tableau de classe alliant les avantages d'un écran tactile et de la vidéoprojection.
 Transmition Protection Instrument. Achat d'obligations publique et privée par la BCE pour les pays en difficultés.
  :
 Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie,
 Tribunal pénal international pour le Rwanda,
 Tribunal spécial pour la Sierra Leone (TSSL) : créé le  en vue de juger les crimes commis durant la Guerre civile sierra-léonaise,
 Tribunal de première instance,
 Troisième Période intermédiaire égyptienne,
 Titre au porteur identifiable : liste établie, conformément aux dispositions de l'article L. 228-2 du code de commerce, par le dépositaire central (par exemple Euroclear) permettant de connaître l'identité des actionnaires titulaires d'actions dites « au porteur » d'une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé (par exemple Euronext de NYSE Euronext).
 Triose phospho isomérase : enzyme intervenant dans le cycle de la glycolyse et de la néo-glucogenèse .
 Tibet Post International : journal tibétain
 Thread per inch : indique le nombre de filet par pouce (25,4mm) sur une tige filetée.